«Ру́сская Швейца́рия» — литературно-исторический путеводитель, написанный Михаилом Павловичем Шишкиным, вышел в свет в 2000 году, получил премию кантона Цюрих. Книга построена на мемуарных, газетных, налоговых и прочих документах, но читается как роман.

Примечания

Ссылки 
Русская Швейцария, отрывки из книги

Романы Михаила Шишкина